Banjarrejo (Kedungpring)
 Banjarrejo (Pakis)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing